James Grundy est un nom pouvant désigner:

 (1824-1873), joueur de cricket anglais
 (1855-1919), joueur d'échecs anglo-américain
James Grundy, homme politique conservateur britannique

Voir aussi 

Grundy, James